La Chambre des communes est le nom de l'une des chambres du parlement au Royaume-Uni et de l'une des chambres du parlement au Canada.

Dans le parlement bicaméral du système de Westminster, la Chambre des communes a historiquement été le nom de la Chambre basse élue. La Chambre des communes a généralement beaucoup plus de pouvoirs que la Chambre haute (le Sénat au Canada ou la Chambre des lords au Royaume-Uni). Le leader du parti de la majorité dans la Chambre des communes devient habituellement le premier ministre.

La plupart des nations avec un système de Westminster appelle leur chambre basse Assemblée législative. En 2008, il y a seulement deux Chambres des communes existantes. Ce sont :
La Chambre des communes du Royaume-Uni (au palais de Westminster, de Londres)
La Chambre des communes du Canada (dans l'édifice du Centre, à Ottawa)

La Chambre des communes était aussi la Chambre basse de l'Irlande, avant son abolition par l'Acte d'Union de 1801, et du Parlement d'Irlande du Sud en 1920 (Chambre des communes d'Irlande du Sud), qui a été plus tard remplacé par le Dáil Éireann de l'État libre d'Irlande. De même, la Chambre des communes était la Chambre basse de l'Irlande du Nord avant son abolition en 1972.

Politique au Royaume-Uni

Organe législatif